Бе́нце Са́больчи (; 2 августа 1899, Будапешт, Австро-Венгрия ныне Венгрия — 21 января 1973, там же) — венгерский музыковед, музыкальный критик и педагог. Член Венгерской академии наук (1955; член-корреспондент с 1948 года).

Биография 
В 1917—1921 годах учился в Музыкальной академии Ференца Листа в Будапеште у Золтана Кодая, Лео Вайнера и Альберта Шиклоша (композиция), а в 1921—1923 годах — в Лейпцигском университете у Германа Аберта (музыковедение), и одновременно учился на филологическом факультете. Собирал старинные музыкальные рукописи, расшифровал и опубликовал ряд вокальных и инструментальных сочинений из старинных сборников. Выступал как музыкальный критик, в 1926—1929 годах был редактором музыкального журнала , а в 1930—1931 годах — главным редактором первого венгерского энциклопедического Музыкального словаря (, с Аладаром Тотом и Яношем Бартой). Состоял членом редколлегий ведущих венгерских музыкальных журналов. С 1945 года — профессор кафедры истории музыки своей альма-матер. В 1961 году организовал Архив Бартока, реорганизованный в 1970 в Институт музыковедения Венгерской АН, которым руководил до 1973 года.

Автор оперы «Кровавая свадьба».

Сочинения 
 Mozart. Kísérlet; Dick, Bp., 1921
 A XVII. század magyar főúri zenéje; Franklin Nyomda, Bp., 1928 (Magyar zenei dolgozatok)
 A középkori magyar énekmondók kérdéséhez; Egyetemi Nyomda, Bp., 1928
 Tinódi Sebestyén dallamai; Pesti Nyomda, Bp., 1929
 Tinódi zenéje. Tinódi dallamok hasonmásával és átirataival; Tipográfiai Műintézet Nyomdája, Bp., 1929 (Magyar zenei dolgozatok)
 A 18. század magyar kollégiumi zenéje; Bp., 1930 (Magyar zenei dolgozatok)
 Zenei lexikon 1-2.; szerk. Szabolcsi Bence–Tóth Aladár; Győző Andor, Bp., 1930-1931
 A XVI. század magyar históriás zenéje. A Hofgreff-énekeskönyv dallamainak kritikai kiadásával; Pallas, Bp., 1931 (Magyar zenei dolgozatok)
 A magyar zene története rövid összefoglalásban a magyar zenetörténet irodalmának áttekintésével; Somló Béla, Bp., 1934 (Népszerű zenefüzetek)
 Népvándorláskori elemek a magyar népzenében; Egyetemi Nyomda, Bp., 1935
 Pótlás a zenei lexikonhoz; szerk. Szabolcsi Bence–Tóth Aladár; Győző Andor, Bp., 1935
 Bevezetés a zenetörténetbe; Franklin, Bp., 1937 (Kultúra és tudomány)
 Egyetemes művelődéstörténet és ötfokú hangsorok; Magyar Néprajzi Társaság, Karcag, 1937 (Az "Ethnographia" füzetei)
 A zene története; Rózsavölgyi, Bp., 1940
 Szabolcsi Bence–Tóth Aladár: Mozart élete és művei; Győző Andor, Bp., 1941
 Daloskönyv az izraelita ifjúság számára. 174 magyar és héber dallam hangjegyével és szövegével; szerk. Káldi László, Szabolcsi Bence; Singer és Wolfner, Bp., 1942
 Régi muzsika kertje. Kétezer év kínai, görög, latin, francia, angol, olasz, német, orosz, magyar irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence; Márk Tivadar rajzaival; Magyar Kórus, Bp., 1946
 Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán. Hangjegypéldákkal; Új idők, Bp., 1947
 A magyar zenetörténet kézikönyve; szerk. Szabolcsi Bence; Magyar Kórus, Bp., 1947 (A zenetörténet kézikönyvei)
 A régi nagykultúrák dallamosság. Az ötfokúságtól a diatonáig; szerzői, Bp., 1947
 Dolgozók hangversenykalauza; írta a Bartók Béla Szöv. munkás-karnagykézpő Iskolájának Munkaközössége; szerk. Szabolcsi Bence; Népszava, Bp., 1949
 Európai virradat. A klasszikus zene kialakulása Vivalditól Mozartig; Új Idők, Bp., 1949
 A melódia története. Vázlatok a zenei stílus múltjából; Cserépfalvi, Bp., 1950
 A XVII. század magyar világi dallamai; Akadémiai, Bp., 1951
 A XIX. század magyar romantikus zenéje. Hangjegyfüggelékkel; Zeneműkiadó, Bp., 1951
 Adatok az új magyar népdalstílus történetéhez; szerzői, Bp., 1951
 Arany János népdalgyűjteménye. Közzéteszi Kodály Zoltán, Gyulai Ágost; szerk. Szabolcsi Bence; Akadémiai, Bp., 1952
 A művész és közönsége. Zeneszerző, társadalom és zenei köznyelv a polgári korszak küszöbén; Zeneműkiadó, Bp., 1952
 Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára; szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes; Akadémiai, Bp., 1953 (Zenetudományi tanulmányok)
 Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére; szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes; Akadémiai, Bp., 1954 (Zenetudományi tanulmányok)
 Népzene és történelem. Tanulmányok; Akadémiai, Bp., 1954
 A magyar zene történetéből; szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes; Akadémiai, Bp., 1955 (Zenetudományi tanulmányok)
 Szabolcsi Bence: Bartók Béla élete; Bónis Ferenc: Bartók élete képekben; Zeneműkiadó, Bp., 1956
 Liszt Ferenc estéje; Zeneműkiadó, Bp., 1956
 Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából; vál. Szabolcsi Bence; 2., bőv. kiad.; Zeneműkiadó, Bp., 1957
 W. A. Mozart emlékére; szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes; Akadémiai, Bp., 1957 (Zenetudományi tanulmányok)
 Zenetudományi tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára; szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes; Akadémiai, Bp., 1957 (Zenetudományi tanulmányok)
 Szabolcsi Bence: Bartók Béla élete; Bónis Ferenc: Bartók élete képekben; 2. bőv. kiad.; Zeneműkiadó, Bp., 1958
 Bartók Béla megjelenése az európai zeneéletben. 1914-1926. Liszt Ferenc hagyatéka; szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes; Akadémiai, Bp., 1959 (Zenetudományi tanulmányok
 Vers és dallam. Tanulmányok a magyar irodalom köréből; Akadémiai, Bp., 1959
 A magyar zene évszázadai 1-2.; sajtó alá rend. Bónis Ferenc; Zeneműkiadó, Bp., 1959-1961
 Haydn emlékére; szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes; Akadémiai, Bp., 1960 (Zenetudományi tanulmányok)
 Az opera történetéből; szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes; Akadémiai, Bp., 1961 (Zenetudományi tanulmányok)
 Bartók Béla emlékére; szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes; Akadémiai, Bp., 1962 (Zenetudományi tanulmányok)
 A válaszút és egyéb tanulmányok; Akadémiai, Bp., 1963
 A művész és közönsége; 2., bőv. kiad.; Zeneműkiadó, Bp., 1964
 Szabolcsi Bence–Tóth Aladár: Zenei Lexikon 1–3.; átd., új kiad.; Zeneműkiadó, Bp., 1965
 A zenei köznyelv problémái. A romantika felbomlása; Akadémiai, Bp., 1968 (Korunk tudománya)
 Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán; 4. átd. kiad.; Gondolat, Bp., 1970
 Úton Kodályhoz; Zeneműkiadó, Bp., 1972
 Vers és dallam. Tanulmányok a magyar irodalom köréből; 2. bőv. kiad.; Akadémiai, Bp., 1972
 Bevezetés a zenetörténetbe; Zeneműkiadó, Bp. 1977 (Szabolcsi Bence művei, 1.)
 A magyar zenetörténet kézikönyve; sajtó alá rend. Bónis Ferenc; 3. átdolg. kiad.; Zeneműkiadó, Bp., 1979 (Szabolcsi Bence művei, 2.)
 Európai virradat. A klasszikus zene kialakulása Vivalditól Mozartig; 3. rev. kiad.; Zeneműkiadó, Bp., 1982 (Szabolcsi Bence művei)
 A zene története. Az őskortól a XIX. század végéig; 6. rev. kiad.; Zeneműkiadó, Bp., 1984 (Szabolcsi Bence művei, 4.)
 Kodályról és Bartókról; közread. Bónis Ferenc; Zeneműkiadó, Bp., 1987 (Szabolcsi Bence művei)
 Zsidó kultúra és zenetörténet. Tanulmányok; sajtó alá rend. Kroó György, szerk. Komoróczy Géza, szöveggondozás és bibliográfia Wilheim András; Osiris–MTA Judaisztikai Kutcsoport, Bp., 1999 (Hungaria Judaica, 13.)
 Szabolcsi Bence válogatott írásai; szerk. Wilheim András; Typotex, Bp., 2003

На русском языке 
 Гайдн и венгерская музыка. «Советская музыка», 1959, No 6.
 Последние годы Ференца Листа. — Будапешт, 1959. (пер. с венг. Р. Э. Краузе).
 Золтану Кодаю - 80 лет. «Советская музыка», 1962, No 12.
 Жизнь Белы Бартока в иллюстрациях. — Будапешт, 1963 (совместно с ).
 Музыка и публика. «Советская музыка», 1963, No 7.
 История венгерской музыки. — Будапешт, 1964.

Награды 
 1933 — премия имени Баумгартена
 1947 — премия имени Баумгартена
 1951 — премия Кошута
 1965 — премия Кошута
 1971 — премия Гердера

Память 
С 2000 года присуждается ежегодная .

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 479 — ISBN 5-85270-033-9
 Вейс П., Памяти Бенце Сабольчи. Советская музыка«, 1973, No 5.
 Bónis Ferenc, Szabolcsi Bence 70», szьletйsnapjбra. Szerk, Bdpst, 1969

Ссылки 
 Бенце Сабольчи на Allmusic 
 Бенце Сабольчи и еврейская музыка

Выпускники Музыкальной академии Ференца Листа
Преподаватели Музыкальной академии Ференца Листа
Оперные композиторы Венгрии
Историки музыки
Искусствоведы Венгрии
Члены Венгерской академии наук
Члены-корреспонденты Венгерской академии наук
Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии Гердера
Лауреаты премии имени Баумгартена